Ляпуново — название населённых пунктов в России:

 Ляпуново — село в Угловском районе Алтайского края.
 Ляпуново — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Ляпуново — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Ляпуново — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Ляпуново — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Ляпуново — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Ляпуново — село в Байкаловском районе Свердловской области.
 Ляпуново — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.